Molekulska formula -{C17H20N2O}- se može odnositi na:

 Fenoksazolin
 Remacemid
 Centralit